Мануховка — название населённых пунктов:

Россия 
 Мануховка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Мануховка — село в Путивльском районе Сумской области.